Ludvík I. de Bourbon, kníže Condé, vévoda d'Enghien (7. května 1530 Vendôme, Francie – 13. března 1569 Jarnac) byl princ královské krve bourbonského rodu, šesté dítě vévody Karla IV. z Vendôme a Františky z Alençonu (Françoise d'Alençon), bratr krále Antonína Navarrského (Antoine de Navarre) a tím i strýc pozdějšího francouzského krále Jindřicha IV..

Životopis 
Své dětství Ludvík strávil na zámku Condé-en-Brie svého strýce, kardinála Ludvíka de Bourbon-Vendôme. Podle tohoto zámku, který po strýcově smrti zdědil, se někdy v letech 1551–1557 začal nazývat knížetem de Condé. Od roku 1566 byl také vévodou d'Enghien.

Byl vůdce hugenotské strany ve Francii ve třech prvních náboženských válkách. Měl vrchní velení v bitvách u Dreux, u Saint-Denis a u Jarnacu.
Byl zavražděn ve věku 38 let na bojišti u Jarnacu.

Uvádí se také, že v letech 1562 až 1565 byla – možná na příkaz královny Kateřiny Medicejské – jeho milenkou Isabelle de Limeuil (1535–1609).

Jeho potomci tvořili pobočnou větev Bourbonů – knížat de Condé.

Manželství a děti 
V roce 1551 se oženil s Eleonorou de Roye, hraběnkou z Roucy (1535–1564) z domu Bourbon-Conti. Měli osm dětí:
 Jindřich (29. prosince 1552 – 5. března 1588), princ de Condé,
 ⚭ 1572 Marie Klévská (1553–1574)
 ⚭ 1586 Šarlota Kateřina de La Trémoille (1568–1629)
 Markéta (8. listopadu 1556 – ? mladá)
 Karel (3. listopadu 1557–1558)
 František (30. března 1558 – 3. srpna 1614), kníže z Conti
 ⚭ 1581 Jana-Františka de Coeme, paní z Lucé a Bonnétable (1555–1601)
 ⚭ 1605 Luisa Markéta Lotrinská (1588–1631)
 Ludvík (30. března 1562 – 19. října 1563)
 Karel II. (19. srpna 1562 – 30. července 1594), arcibiskup z Rouenu
 Magdalena (*/ † 7. říjen 1563)
 Kateřina (1564 – ? mladá)

V roce 1565 se jeho druhou mnaželkou stala Françoise d'Orléans Longueville (1549–1601). Měli tři děti:
 Karel (3. listopadu 1566–1. listopadu 1612), hrabě ze Soissons, ⚭ 1601 Anne de Montafié (1577–1644)
 Ludvík (1567–1568)
 Benjamin (1569–1573)

Vývod z předků

Externí odkazy 
 
 Tripota

Bourboni
Knížata z Condé
Vévodové z Enghien
Francouzští válečníci
Hrabata ze Soissons
Hugenoti
Osobnosti francouzských náboženských válek
Narození v roce 1530
Narození 7. května
Narození ve Vendôme
Úmrtí v roce 1569
Úmrtí 13. března
Muži